Angsthase bezeichnet:

 ein Problem aus der Spieltheorie bzw. ein Spiel, siehe Feiglingsspiel
 eine Person, die als feige bezeichnet wird, siehe Feigheit
Siehe auch:
 Angsthasen
 Die Ohren des Hasen
 Der kleine Angsthase